Чемпионат Европы по боксу 1951 года прошёл в городе Милан (Италия) с 14 по 19 мая. Это был 9 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 133 боксёра, которые представляли 20 стран.

Медалисты

Зачет по медалям

Ссылки 
 Итоги 
 ЕАЛБ
 Любительский бокс

1951
Международные спортивные соревнования в Милане
1951 год в боксе
Май 1951 года
Спорт в Италии в 1951 году
Чемпионаты Европы в 1951 году
Международные соревнования по боксу в Италии
Чемпионаты Европы в Италии